«Дориан Грей. Дьявольский портрет» () — английский триллер режиссёра Аллана Голдштайна  года. Вариация на тему романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Вариант названия — «Портрет Дориана Грея». Слоган фильма: «Красота не глубже кожи».

Сюжет 
В манхэттенской квартире знаменитой фотомодели Дориана идёт полицейское расследование. В доме два трупа. Полицейский расспрашивает об обстоятельствах Генри Вутена, человека, хорошо знавшего и Дориана (он был его продюсером) и Бэи (фотографа).

Июнь 1980 года. На съемках фотографа Бэи помощником работает парень по имени Луи. Генри, его менеджер, на съемочной площадке делает ряд фотографий Луи и убеждает Бэи попробовать его в качестве модели. Результат — Луи — официальное лицо «Саваж».

Накануне подписания своего первого контракта, Генри рассказывает Луи о превратностях возраста, упоминает о романе Оскара Уайльда. Луи повторяет пожелание Дориана, ставит свою подпись кровью на зеркале с его отражением.

Луи становится богатым и знаменитым. Его псевдоним — Дориан. Генри дарит ему ключи от новой квартиры на Манхэттене, куда не хочет переезжать подружка Дориана Сибил. Генри решает эту проблему — в момент их ссоры подсовывает ей смертельную дозу наркотиков. Сибил мертва, а на фотографии Дориана появляются первые изменения.

У Дориана еженочные вечеринки, а по утрам он работает в фотостудиях. Выглядит он безупречно. Генри продюсирует книгу о Дориане, фотографом которой выступает Бэи. Сразу же после презентации новой книги Дориан бросает всё и вместе с Мариэллой и её мужем-миллионером уезжает в Германию, где Дориан и Мариэлла становятся любовниками. Ревнивого супруга, попытавшегося исправить ситуацию, Дориан убивает. На фотографии появляется первая кровь. Мариэлла, узнавшая тайну Дориан, также мертва — падает с лестницы. Дориан исчезает из Европы и ведёт развратный образ жизни в Таиланде.

Дориан возвращается в Нью-Йорк. Он просит свои фотографии у Бэи и в своей квартире все их сжигает. Пришедшую Бэи обвиняет в том, что именно она сделала ту роковую фотографию. А она в свою очередь признаётся, что это работа Генри, и Дориан далеко не первый в его сетях. Бэи мертва, Дориан вонзает нож в свою фотографию и умирает. Снимок возвращает своё первоначальное изображение, а Дориан превращается в монстра.

Допрос следователя завершён, Генри с фотографией Дориана выходит из дома и замечает свою новую потенциальную жертву. Фотографию он поручает отвезти таксисту, а сам устремляется за новым парнем.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Рон Рэйли
 Питер Джобин
 Режиссёр: Аллан А. Голдштайн
 Оператор: Эрик Моиньер
 Монтаж: Бенжамин Даффилд
 Композитор: Ларри Коэн
 Продюсеры:
 Гарри Алан Тауерс
 Мария Ром
 Лучано Лизи
 Кристин Каван

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Экранизации произведений Оскара Уайльда
Фильмы ужасов 2004 года
Фильмы Великобритании 2004 года
Фильмы Аллана Голдштейна
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о фотографах